Wahlkreis 89 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 89
 Landtagswahlkreis 89